Bräuning oder Braeuning ist der Familienname folgender Personen:
 Edmund Bräuning (1905–nach 1944), deutscher SS-Obersturmführer
 Ernst Bräuning (1921–1983), deutscher Maler
 Fanny Bräuning (* 1975), Schweizer Dokumentarfilmregisseurin
 Franz Bräuning (1888–1974), Schweizer Architekt, siehe Bräuning, Leu, Dürig
 Fritz Bräuning (1879–1951), deutscher Architekt und Stadtplaner
 Heiko Bräuning (* 1969), deutscher Geistlicher 
 Herbert Bräuning (1921–2014), deutscher Übersetzer und Journalist

 Johannes Bräuning (1940–1918), deutscher Berg- und Hüttenfachmann
 Julie Bräuning (* 1977), Schweizer Schauspielerin
 Karl Bräuning (1886–1962), deutscher Gewerkschafter und Parteifunktionär
 Steffi Bade-Bräuning (* 1969), deutsche Dirigentin, Arrangeurin, Musiklehrerin und Klarinettistin

Siehe auch: 
 Breuning
 Bräuninger
 Bräunig